— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в городе Сагамихара, префектуры Канагава. Станция расположена в 34,7 километра от конечной станции линий Одакю - . Станция была открыта 1-го марта 1930-го года под названием Сагамихара. Своё нынешнее название станция получила 5-го апреля 1941-го года.

Планировка станции
2 пути и  2 платформы бокового типа.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции